Bregenzer steht für

 Carla Bregenzer (* 1946), deutsche Politikerin
 Gustav Bregenzer (1850–1919), Sigmaringer Hofmaler

 Bregenzer (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Bregenz (Begriffsklärung)